Дауренбек Шахитбекович Тажимбетов (; 2 июля 1985, Новоказалинск, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник кызылординского футбола. С 2004 по 2009 год играл за «Кайсар». Дебютировал в чемпионате 15 апреля 2004 года в матче «Кайсар» — «Ордабасы» (2:0), и в первом же матче забил свой первый гол. В 2010 году перешёл в шымкентский «Ордабасы».

По итогам чемпионата 2011 года, вошёл в список 33-х лучших футболистов. По окончании 2012 года подписал контракт с карагандинским «Шахтёром». Проведя за «горняков» 16 матчей и забив в них 3 гола, перешёл в «Астану»..

Карьера в сборной 
В национальной сборной Казахстана дебютировал 7 октября 2011 года в матче со сборной Бельгии.
1 июня 2012 года забил три мяча в ворота сборной Киргизии (5:2).

Достижения

Командные 
«Кайсар»
 Победитель зонального турнира первой лиги Казахстана: 2005

«Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2011
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012

«Шахтёр» (Караганда)
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013

«Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2013

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (1): № 3 (2011)

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 
 Профиль на сайте истории ФК «Ордабасы»
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Астана»
 Дауренбек Тажимбетов сыграл 150 матч
 Дауренбек Тажимбетов — в сотне лучших
 Дауренбек Тажимбетов забивает пять игр подряд!

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Акжайык»